Галина Фёдоровна Сикорская (; 6 ноября 1928 год, Полонное — 16 октября 2001 год, Полонное, Хмельницкая область, Украина) — передовик производства, бригадир литейщиков Полонского фарфорового завода Министерства лёгкой промышленности Украинской ССР, Хмельницкая области. Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родилась 6 ноября 1928 года в городе Полонное. Девичья фамилия — Листопадская. Рано осиротела . С 15-летнего возраста работала на карьере, затем — на заводе художественной керамики готовила рабочую массу для изделий и осваивала профессию литейщика.

С 1 ноября 1949 по 28 мая 2001 года работала на Полонском фарфоровом заводе подсобной рабочей, формовщицей и с 1960 года — литейщицей формовочного цеха. В 1957 году была награждена значком «Отличник социалистического соревнования местной и топливной промышленности УССР». В 1960 году в социалистическом соревновании между работниками предприятия заняла второе место, за что награждена памятным значком «Победителю в социалистическом соревновании УССР», а в 1964 году в таком же соревновании заняла первое место. Была инициатором создания бригады литейщиц. За успехи в социалистическом соревновании в 1960 году награждена орденом Ленина.

В 1961 году избиралась делегатом XXII съезда КПУ и в 1976 году — делегатом XXV съезда КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1976 года удостоена звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся успехи в выполнении заданий девятой пятилетки, принятых социалистических обязательств, большой творческий вклад в увеличение производства товаров народного потребления и улучшения их качества.

После выхода на пенсию проживала в Полонном, где скончалась в 2001 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1976 года;
 Орден Ленина — дважды (1960, 1976);
 Орден Октябрьской Революции (1980).

Литература на украинском языке 
 Героїв нові імена: Г. Ф. Сікорська // Рад. Україна.-1976.-26 берез.
 Зубчевський А. Шлях до себе // Літ. Україна.- 1976.- 16 листоп.
 Дорожимо словом: в ініціаторів змагання // Новий шлях.-1976.-25 листоп.
 Кияни щиро вітають вас, делегати ХХІІ з'їзду Коммуністичної партії України // Вечірній Київ.-1968.- 27 верес.
 Колинько В. И. мастерство, и вдохновенье //Герои десятой пятилетки: летопись трудовой славы. 1976.- М., 1977.- С.211-219.
 Назарчук В. Норма життя: делегати партійних з'їздів // Рад. Поділля.-1976.-13 січ.
 Павлюк Н. Дочка країни: слово про делегата [ХХІІ з'їзду КП України] // Новий шлях.-1968.- 18 січ.
 Помацька С. Довір’я: делегат ХХ\/ з'їзду КПРС // Новий шлях.-1976.- 17 січ.
 Про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці передовикам виробництва підприємств Міністерства легкої промисловості СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 берез. 1976 р. //Новий шлях.-1976.-18 берез.
 Чемерис А. Героїня дотримує слово // Новий шлях.- 1978.- 23 берез.

Ссылки 
 Биографические сведения
 http://lyubeznyj.narod2.ru/1976/18-sikorskaja-galina-fedorovna.html
Делегаты XXV съезда КПСС